Communauté de communes du Savès ist der Name folgender Gemeindeverbände in Frankreich:

 Communauté de communes du Savès (Gers), Gemeindeverband im Département Gers
 Communauté de communes du Savès (Haute-Garonne), ehemaliger Gemeindeverband im Département Haute-Garonne